Die 61. Bob-Weltmeisterschaft fand vom 8. bis zum 21. Februar 2016 parallel zur Skeleton-Weltmeisterschaft auf dem Olympia-Eiskanal in Innsbruck-Igls in Österreich statt. Igls war zum 4. Mal Austragungsort.

Ergebnisse

Frauen

Zweierbob 

Datum: 12. und 13. Februar 2016

Männer

Zweierbob 

Datum: 13. und 14. Februar 2016

Viererbob 

Datum: 20. und 21. Februar 2016

Mannschaft 

Datum: 14. Februar 2016

Im Mannschaftswettbewerb treten jeweils ein Skeletonpilot, eine Skeletonpilotin sowie ein Frauen- und ein Männer-Zweierbob an. Die Ergebnisse dieser vier Läufe werden addiert.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Innsbruck
Olympia Eiskanal Igls